Сезон 1976-77 Серії A — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Італії, 46-й турнір з моменту започаткування Серії A. Участь у змаганні брали 16 команд, 3 найгірші з яких за результатами сезону полишили елітний дивізіон.

Переможцем сезону став клуб «Ювентус», для якого ця перемога у чемпіонаті стала 17-ю в історії.

Команди-учасниці 
Участь у турнірі брали 16 команд:

Підсумкова турнірна таблиця

Результати матчів

Бомбардири 
Найкращим бомбардиром сезону 1976-77 Серії A став гравець клубу «Торіно» Франческо Граціані, який відзначився 21 забитим голом.

Серджо Клерічі і П'єріно Праті забили по сто м'ячів у матчах Серії «А». По завершенні сезону, до десятки найвлучніших голеадорів ліги входять: Сільвіо Піола (274), Гуннар Нордаль (225), Джузеппе Меацца (216), Жозе Алтафіні (216), Курт Хамрін (190), Джамп'єро Боніперті (178), Амедео Амадеї (174), Гульєльмо Габетто (165), Луїджі Ріва (156), Карло Регуццоні (155), Луїс Вінісіо (155).

Чемпіони 
Футболісти «Ювентуса», які протягом турніру були гравцями основного складу (провели не менше половини матчів турніру):
 Діно Дзофф
 Антонелло Куккуредду
 Джузеппе Фуріно
 Клаудіо Джентіле
 Франческо Моріні
 Гаетано Ширеа
 Ромео Бенетті
 Франко Каузіо
 Марко Тарделлі
 Роберто Беттега
 Роберто Бонінсенья
 Тренер: Джованні Трапаттоні

Примітки

Література 
 Almanacco Illustrato del Calcio — La Storia 1898—2004, Panini Edizioni, Modena, вересень 2005

Посилання 
 Серія A 1976—1977 на RSSSF  

1976-77
1976 у футболі
1977 у футболі
1976 в італійському спорті
1977 в італійському спорті